Ло́пе де Ве́га:

 Лопе де Вега — испанский драматург, поэт и прозаик.
 «Лопе де Вега» — театр в Мадриде.
 «Лопе де Вега» — отель в Мадриде.
 «Лопе де Вега: Распутник и соблазнитель» — фильм-драма о Лопе де Вега.